«Злой дух Ямбуя» — повесть Григория Федосеева. В 1978 году была экранизирована на киностудии имени Максима Горького режиссёром Борисом Бунеевым.

Сюжет 
В одном из неизученных труднодоступных районов Восточной Сибири работает экспедиция. Вскоре во время проведения исследований один за другим исчезают три её участника-геодезиста. Таинственные происшествия происходят неподалёку от гольца Ямбуй. Местные жители объясняют их кознями злого духа Харги, живущего на Ямбуе: «Он не любит, когда близко к горе приходят люди, беспокоят его своими делами». Причём, как отмечают старожилы, подобные исчезновения здесь случались и ранее — так, в окрестностях гольца пропали бесследно двое эвенков. Группа смельчаков отправляется в тайгу на поиски пропавших.

Издания 
 Повесть впервые вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1966 году (352 с., ил., художник П. Пономаренко, тираж 65 тыс. экз.) и в журнале «Дон», 1966, № 5, 6, 7.
 Роман-газета, № 18. — М.: Художественная литература, 1966.
 Федосеев Г. А. Избранные произведения в двух томах. — Т. 2. — М.: Художественная литература, 1976. — 400 с., ил., художник П. Пономаренко. — Тираж 100 тыс. экз.
 Хабаровск: Книжное издательство, 1983. — 320 с.
 Федосеев Г. А. Собрание сочинений в трёх томах. — Т. 1. — Молодая гвардия, 1989. — 638 с., ил., художник С. Гераскевич. — Тираж 100 тыс. экз.

Повести на русском языке
Повести 1966 года
Приключенческие повести
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Дон»